Лига Европы УЕФА 2019/20 — 49-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 11-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 21 августа 2020 года на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне. Победителем стал клуб «Севилья» — это его рекордный шестой трофей данного еврокубка.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги Европы 2019/2020 годов примут участие 215 команд 55 футбольных ассоциаций УЕФА. Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА:

 Ассоциации с рангом 1—51 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 52—54 заявляют по 2 команды
 Ассоциация с рангом 55 (Косово) и Лихтенштейн заявляют по 1 команде
 57 команд, вылетевших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2019/2020

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге Европы 2019/2020 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2013/2014 до сезона 2017/2018 включительно.

Распределение по этапам 
Предварительное распределение команд по этапам:

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2019/2020 (составы)

Участники, снятые с турнира 
  Уотерфорд (4-е) — невыполнение правил финансового Fair Play УЕФА.
  Милан (5-е) — систематическое невыполнение правил финансового Fair Play УЕФА.
  Фламуртари (5-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Вардар (2-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Стумбрас (4-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Железничар (4-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Мехелен (ОК) — дисквалификация со стороны Королевской бельгийской футбольной ассоциации за участие в договорных матчах.
  Скендербеу (4-е) — отстранение от турниров УЕФА на 10 лет со стороны ФФА за участие в договорных матчах.

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки (кроме жеребьёвки 30 августа) будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария

Квалификация

Предварительный квалификационный раунд 

|}

Первый квалификационный раунд 
Жеребьевка первого квалификационного раунда состоялась 18 июня 2019 года в швейцарском Ньоне. Первые матчи были сыграны 11 июля, а ответные — 18 июля.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи второго квалификационного раунда были сыграны 25 июля, а ответные — 1 августа.

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Третий квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Раунд плей-офф

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи были сыграны 20 февраля, ответные 26, 27 и 28 февраля 2020 года.

1/8 финала 
Первые матчи были запланированы на 12 марта, а ответные 19 марта 2020 года. Из-за пандемии коронавируса все оставшиеся матчи были сыграны 5-6 августа, а в двух парах из восьми («Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома») победитель был выявлен в единственном матче.

|}

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Кёльне 21 августа 2020 года на стадионе «Рейн Энерги».

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2019/2020
 Суперкубок УЕФА 2020

Примечания

Ссылки 
 

2019/2020
Европейский футбол в сезоне 2019/2020
Лига Европы УЕФА 2019/2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19